«Смерть Ахиллеса» (детектив о наёмном убийце) — книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина».

Акунин задумал серию «Приключения Эраста Фандорина» как краткое изложение всех жанров детектива, каждый роман представлял собой новый жанр. Как видно из названия данного жанра, в этой книге преступник — наёмный убийца.

Сюжет 
В 1882 году Эраст Фандорин возвращается в Россию после четырёхлетней дипломатической службы в Японии, чтобы занять пост чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Москвы князе Долгоруком. Фандорин останавливается в гостинице «Дюссо», где также остановился его хороший знакомый по Балканской кампании генерал Соболев со своими офицерами. Наутро Фандорин представляется князю, явившийся ординарец Соболева есаул Гукмасов докладывает князю, что генерал умер от сердечного приступа. Фандорин сразу же замечает нестыковки в картине и с разрешения князя приступает к расследованию. Офицеры Соболева пытаются заставить Фандорина отказаться от расследования, но, столкнувшись с его удачливостью, отступают. Фандорин выходит на след кокотки Ванды Толле, в чьей постели на самом деле умер Соболев, агента германского генштаба Кнаббе, вынуждавшего Ванду подмешать Соболеву яд, главаря банды с Хитровки Мишу Маленького, выкравшего саквояж с деньгами из сейфа Соболева, и его покровителя из приближённых князя, и, наконец, на некоего фантастически увёртливого купца Клонова (капитана жандармерии Певцова), судя по всему, стоявшего за покушением. Фандорин понимает, что за Певцовым стоят высшие круги российской монархии, звонит ему от имени Ванды и договаривается о встрече в гостинице «Троица», собираясь обезвредить таинственного преступника.

Вторая часть книги рассказывает о жизненном пути Ахимаса Вельде. Его отец Пелеф принадлежал к секте «Христовых братьев», которым религия запрещала насилие, оружие, присягу и службу земным владыкам. Поэтому братья сначала покинули Моравию, а затем и Пруссию, перебравшись на Мелитопольщину. Несколько семей вместе с овдовевшим Пелефом добрались до Кавказа, где основали деревню Нойесвельт. Пелеф женился на местной девушке Фатиме и произвёл на свет Ахимаса. Когда Ахимасу было десять лет, на деревню напала шайка абрека Магомы, все жители были убиты, в том числе родители Ахимаса. Мальчик, выдав себя за девочку, нашёл пристанище в женском монастыре в Скирове, где его и нашёл брат его матери чеченец Хасан. Он забрал мальчика с собой и научил его владеть оружием. Узнав, что шайка Магомы вернулась из набега в Грузию, Хасан и Ахимас отправились в аул Чанах. Хасан собирался нанести удар на рассвете, но Ахимас украл у него яд, пробрался под видом служанки в духан и поднёс отравленное вино шайке Магомы. Все сообщники Магомы умерли, а умирающему Магоме Ахимас перерезал горло. Хасан отдал Ахимаса на учение в гимназию, где тот убил третировавшего его одноклассника Кикина и заставшего его в публичном доме инспектора Тенетова. Узнав об этом, Хасан сделал Ахимаса своим подручным-убийцей. Дядя и племянник совершили налёт на дом богача Медведева, где разграбили его хранилище. Хасан погиб, а Ахимас, набрав ценных бумаг, продолжил путь наёмного убийцы. В 30 лет за баснословную мзду он добился оправдания серийного убийцы детей Бельгийского Крысолова. В 40 лет великий князь Кирилл Владимирович предложил ему баснословную сумму денег за убийство генерала Соболева, осуждённого к смерти тайным судом во главе с императором, за то, что он замыслил план военного переворота. При этом смерть Соболева должна была выглядеть естественной в глазах народа и позорной в глазах его сподвижников, чтобы они не нашли в себе духа исполнить его план свержения монархии. Ахимас подкупает кокотку Ванду и передает через неё отравленное вино. Соболев умирает в постели Ванды, что в русской культуре считается смешным, нелепым и позорным. Потрясённые этим сподвижники Соболева тайком переносят тело в гостиницу «Дюссо», изобразив естественную смерть героя. Частью награды Ахимаса является сумма, собранная Соболевым на переворот, но её похищает Миша Маленький. Ахимас идёт по следу денег, пересекаясь с Фандориным. Однако он не находит в себе силы убить Ванду, собираясь взять её с собой. Власти предупреждают его о Фандорине, и Ахимас устраивает засаду в гостинице «Троица».

Обе линии пересекаются. Фандорин с ужасом узнаёт в «Клонове» убийцу, работавшего на банду «азазелевцев», дважды едва не отправившего его на тот свет. Фандорин, прошедший подготовку у ниндзя, выскакивает из номера, но обещанного полицейского прикрытия нет, на помощь приходит только преданный японец Маса. Фандорину удаётся обезвредить убийцу. Ахимас перед смертью сообщает, что за ним стояли высшие круги империи, и предлагает Фандорину бежать из страны, воспользовавшись деньгами Соболева. На вокзале Фандорина находит камердинер князя Ведищев и предлагает Фандорину составленную князем картину происшедшего, которую Долгорукий уже доложил императору. Фандорин едет на завтрак к князю, а деньги «от анонимного жертвователя» передаёт Ведищеву на завершение строительства храма Христа Спасителя.

Намёки на «Илиаду» и другие греческие мифы 

Название романа «Смерть Ахиллеса» намекает на одного из главных героев «Илиады». Тем не менее намёк более сложный, чем просто ссылка на прозвище Соболева — русский Ахиллес. Истинным же Ахиллесом является Ахимас Вельде. Вторая часть романа, которая рассказывает историю его жизни, является замаскированным пересказом «Илиады» и других греческих мифов, относящихся к жизни Ахиллеса. Некоторые подсказки в романе помогают это расшифровать, например:
 Имя Ахимас само по себе очень похоже на Ахиллес.
 Имя отца Ахимаса — Пелеф — очень похоже на имя отца Ахиллеса Пелея.
 Имя матери Ахимаса — Фатима — похоже на имя матери Ахиллеса Фетиду.
 Фатима учит Ахимаса защищаться, что похоже на попытку Фетиды сделать Ахиллеса бессмертным, погружая его в реку Стикс без ведома Пелея.
 Маленький Ахимас скрывался в монастыре для сирот, в городе Скировске, переодетый девочкой. Юный Ахиллес жил на острове Скирос среди дочерей царя Ликомеда, переодетый в женские одежды. Ахимас выдал себя перед приехавшим Хасаном, схватив его шашку вместо украшений. Ахиллес выдал себя перед Диомедом и Одиссеем, схватив щит и меч, когда греки снаружи подняли шум.
 На воспитание Ахимаса взял его дядя Хасан, который был горцем и учил его владеть оружием и жить в горах. Молодой Ахиллес был учеником кентавра Хирона, которые также живут в горах.
 В школьные годы Ахимас убивает драчуна Кикина и преподавателя Тенетова. Ахиллес убивает троянских героев Кикна и Тенеса.
 Ахимас участвует в грабеже дома Медведева, жена Медведева Евгения жертвует собой ради Ахимаса. Ахиллес участвует в Троянской войне, где в жертву приносится Ифигения.
 Ахимас умирает около Свейских ворот, находящихся возле трактира «Троица». Ахиллес умирает возле Скейских ворот, находящихся рядом с Троей.
 Во время погони за Ахимасом Фандорин попадает стрелой в ногу Ахимаса («Ахиллесова пята»).
 В речи на поминках князь Кирилл Соболева призывает сравнивать не с Ахиллесом, а с Гектором, что может намекать на то, что его убийца — Ахиллес.

Прототипы персонажей 
 Соболев — Михаил Дмитриевич Скобелев
 Гукмасов — Пётр Дукмасов
 Зинаида Дмитриевна Соболева, графиня Мирабо — Зинаида Скобелева, графиня Богарнэ
 Евгений Лихтенбургский — герцог Евгений Лейхтенбергский
 князь Долгорукой — Владимир Долгоруков
 генерал Караченцев — Евгений Янковский
 Ванда Толле — Шарлотта Альтенроз
 великий князь Кирилл — великий князь Владимир Александрович
 Петр Хуртинский — П. М. Хотинский
 Фрол Григорьевич Ведищев — Григорий Иванович Вельтищев

Экранизации 
 Смерть Ахилесса. Текст читают Пётр Красилов, Александр Клюквин, Игорь Ясулович (2010).
 Смерть Ахилесса. Текст читает Владимир Ерёмин (2016).

Примечания

Ссылки 

 Б. Акунин. Смерть Ахиллеса, М. : «Захаров», информация об издании

 Текст романа на официальном сайте Бориса Акунина

Приключения Эраста Фандорина
Романы 1998 года
Романы о Москве